Lignanesi – abitanti di Lignana
Lignanesi – abitanti di Lignano Sabbiadoro